

Futebolistas
Alessandro Cambalhota (1973), futebolista brasileiro que atua como atacante
Caio Cambalhota (1949), ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante
Marquinhos Cambalhota (1976), futebolista brasileiro que atua como atacante
Romeu Cambalhota (1950), ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante

Outros
Cambalhota (programa), programa brasileiro da TV Cultura exibido entre 2007 e 2009
Cambalhota português, ave doméstica de origem portuguesa

Ver também

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes